Die Abkürzung NNI steht für:
 Nebennierenrindeninsuffizienz in der Medizin
 Nederlands Normallisatie-Instituut
 Network to Network Interface in der Telekommunikationsbranche

NNI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Nidzicki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Abkürzung